Beliansky potok – potok na Słowacji, dopływ Białego Wagu
 Beliansky potok – potok na Słowacji, dopływ Popradu
 Beliansky potok – potok na Słowacji, dopływ Turca
 Beliansky potok – potok na Słowacji, dopływ Varínki